Ропа — насичений соляний розчин (природний чи штучний).
 Ропа — староукраїнська назва нафти.
 Ропа́ — діалектна назва сукровиці.
 Ропа́ — діалектна назва поту.

Топонім

Населені пункти та їхні частини
 Ропа — сільська гміна в Горлицькму повіті Малопольського воєводства.
 Ропа — лемківське село в гміні Ропа Горлицького повіту Малопольського воєводства.
 Ропа — присілок села Ґольцова гміни Домарадз Березівського повіту Підкарпатського воєводства.
 Ропа — річка у Польщі, притока Вислоки.

Стара Ропа — село в Україні, Старосамбірському районі Львівської області.

Ропа — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Млєт.

Примітки